Ижма (Кошкамица, Кошканица, Новая Ижма) — река на севере России, в Приморском районе Архангельской области.

Берёт начало из озера Ижмозеро (Пустынное), впадает в протоку Кузнечиха Северной Двины. Длина реки — 55 км. В нижнем течении реки, в урочище Ершиха начинается Старая Ижма. Устье находится в посёлке бывшего лесозавода № 29 Маймаксанского округа города Архангельск.

Притоки (км от устья): река Ушка (43 км), река Рида (50 км).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн реки — Северная Двина
 Речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Белого моря от северо-восточной границы р. Золотица до мыса Воронов без р. Северная Двина

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Северной Двины
Реки Приморского района (Архангельская область)